Un anagyre est un objet paradoxal qui, lancé dans un sens, va tourner très rapidement alors que, lancé dans l'autre sens, il s'arrêtera au bout de quelques instants pour repartir dans le sens de rotation inverse.
 L'Anagyre fétide (Anagyris foetida) est une plante légumineuse de la flore méditerranéenne.